Le terme guerre de l'eau peut avoir différentes significations :
 La « guerre de l'eau dans le monde » évoquée au sujet de la répartition de la ressource hydrique entre autres en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique ;
 La guerre de l'eau en Bolivie suite de la privatisation du système municipal de gestion de l'eau de Cochabamba ;
 Les guerres de l'eau en Californie découlant de la sécheresse et, entre autres, des besoins en eau croissant de l'agglomération de Los Angeles.

Annexes

Articles connexes 
 Eau dans le monde
 Accès à l'eau potable

Liens externes 
 La guerre de l’eau, enjeu stratégique et source de conflits dans le monde